Арка́шево — деревня в Томском районе Томской области. Входит в состав Корниловского сельского поселения.

География 
Расстояние до Томска — 20 км, до Корнилова (центр поселения) — 14 км.

История 
Основана в 1826 году. В 1926 году деревня Аркашево состояла из 118 хозяйств, основное население — русские. Центр Аркашевского сельсовета Томского района Томского округа Сибирского края. Деревня отмечена на картах от 1821 года, имеет название Аркашева.

Население

Транспорт 
Автобусное сообщение с Томском осуществляется с помощью пригородного автобусного маршрута № 149.

Социальная сфера и экономика 
В Аркашеве есть фельдшерско-акушерский пункт. Ближайшие школа, детский сад, спортшкола и библиотека расположены в центре поселения.

Основу экономической жизни составляет сельское и подсобное хозяйство.

Примечания 

Населённые пункты Томского района